Александр Леонидович Юдин () — советский и российский хоккеист, защитник, а затем — тренер. Считается первым и лучшим российским тафгаем. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Родился 4 февраля 1971 года в Мурманске. Окончил дневное отделение Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (1988—1993). Практику проходил проводником в фирменном поезде Москва — Санкт-Петербург.

Старший брат погиб в 1999 году в уличной драке.

Профессиональную хоккейную карьеру начал в 22 года во второй команде «Крыльев Советов». С сезона 1993/94 играл в московском «Спартаке». В сезоне 1996/97, проведя 8 матчей за «Молот» Пермь, перешёл в петербургский СКА. Затем играл за «Нефтехимик» Нижнекамск (2000/01 — 2001/02), «Северсталь» Череповец (2002/03), СКА (2003/04), «Авангард» Омск (2004/05), «Витязь» Подольск (2004/05, 2005/06), «Химик» Воскресенск (2005/06).

По собственным словам, самая большая ошибка в хоккейной жизни — переход в «Авангард».

Серебряный призёр чемпионата мира 2002 года.

В 2005 году окончил ВШТ, тема диплома «Преимущество агрессивных хоккеистов для достижения положительного результата».

В 2008—2010 годах был в системе СКА детским тренером. Полтора года работал с командой 1993 года рождения. В объединённой команде с 1994 г. р. тренировал Александра Барабанова В 2014 году — тренер в команде ВХЛ «ВМФ-Карелия». В апреле 2014 — главный тренер команды МХЛ «Капитан» Ступино.

До декабря 2018 работал в СШОР № 2 (Санкт-Петербург).

С января 2019 — тренер защитников в клубе КХЛ «Амур» Хабаровск.

9 лет был совладельцем сети ресторанов «Знатный повар». 12 лет владел заводом сухих строительных смесей «Форвард».

В 2016 году избирался в 14-м избирательном округе Санкт-Петербурга от ЛДПР.

В сезоне 2018/19 привлекался в качестве эксперта в трансляциях матчей СКА на канале «78».

Снялся в фильмах «Картина маслом» и «Второе счастье, или Кино за 40 часов».

Примечания

Ссылки 
 http://forchecking.ru/player.php?id=3198
 Юдин Александр Леонидович № 44, boeboda.ru
 

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Русские витязи»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Заслуженные мастера спорта России
Хоккейные тренеры России
Выпускники Петербургского университета путей сообщения